

События 
 Германскими инквизиторами Г. Инститорисом и Я. Шпренгером написан «Молот ведьм».
 1486—1525 — Герцог Саксонии Фридрих III (1463—1525).
 Берлин становится столицей Бранденбурга.
 1486—1519 — Король Германии Максимилиан I (1459—1519).
 Пико делла Мирандола составляет 900 тезисов.
 Агостино Барбариго стал дожем Венеции (сразу же после смерти своего предшественника и брата Марко Барбариго).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1486 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1486 году
 11 марта — Альбрехт III Ахилл Бранденбургский, курфюрст Бранденбурга с 1470 года (род. 1414)

См. также